Garay ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Garay (* 1960), uruguayischer Fußballtrainer
 Alfonso León de Garay Castro (1920–2002), mexikanischer Strahlenbiologe und Botschafter
 Alice Garay (* 1971), argentinische Badmintonspielerin
 Attila Garay (1931–2013), ungarischer Jazzpianist
 Blasco de Garay (1500–1552), Kapitän der spanischen Marine und Erfinder
 Eugenio Alejandrino Garay (†), paraguayischer Militär
 Ezequiel Garay (* 1986), argentinischer Fußballspieler
 Francisco de Garay († 1523), spanischer Konquistador
 György Garay (1909–1988), ungarischer Geiger
 Hugo Hernán Garay (* 1980), argentinischer Boxer
 János Garay (1812–1853), ungarischer Dichter
 János Garay (Fechter) (1889–1945), ungarischer Fechter
 Jesús Garay (1930–1995), spanischer Fußballspieler
 Jesús Humberto Velázquez Garay (1940–2013), mexikanischer Geistlicher, katholischer Bischof
 Joaquin Garay III (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Juan Carlos Garay (* 1968), ecuadorianischer Fußballspieler
 Juan de Garay (1528–1583), baskischer Eroberer
 Leopoldo Eijo y Garay (1878–1963), spanischer Bischof und Schriftsteller
 Leslie Andrew Garay (* 1924), ungarisch-US-amerikanischer Botaniker
 Luis Antonio Garay Evia (* 1977), peruanischer Fußballschiedsrichter
 María Garay (* 1941), argentinische Tangosängerin
 Minino Garay (* 1965), argentinischer Jazz-Schlagzeuger
 Narciso Garay Díaz (1876–1953), panamaischer Komponist, Violinist, Musikwissenschaftler und Diplomat
 Néstor Garay (1931–2003), argentinischer Schauspieler
 Sándor Garay (1920–2006), ungarischer Mittel- und Langstreckenläufer

Garay bezeichnet:
 Departamento Garay, Verwaltungseinheit der Provinz Santa Fe im Zentrum Argentiniens
 Garay (Bizkaia), eine Gemeinde in der spanischen Bizkaia